Hauptstraße 20 steht für:

 Hauptstraße 20 (Merkendorf)
 Hauptstraße 20 (Sontheim)
 Hauptstraße 20 (Volkach)

Siehe auch:

 Hauptstrasse 20